Příjmení Price nosí více významných osobností:

 Alan Price (* 1942) – anglický hudebník, klávesista
 Amy Price-Francis (* 1975) – britsko-kanadská herečka
 Carey Price (* 1987) – kanadský hokejový brankář
 Edith Charlotte Priceová (1872–1956) – anglická šachová mistryně
 Gerwyn Price (* 1985) – velšský profesionální hráč šipek a ragbista
 Jim Price (* 1945) – trumpetista, pianista a hudební skladatel
 Leontyne Priceová (* 1927) – americká operní zpěvačka
 Lloyd Price (1933–2021) – americký R&B zpěvák
 Megyn Price (* 1971) – americká herečka
 Ray Price (1926–2013) – americký country zpěvák
 Richard Price – více osob, rozcestník
 Rod Price (1947–2005) – anglický kytarista
 Sammy Price (1908–1992) – americký jazzový klavírista
 Simon Price (* 1967) – velšský novinář, spisovatel a diskžokej
 Uvedale Price (1747–1829) – anglický šlechtic, estetik a esejista
 Vincent Price (1911-1993) – americký filmový herec
 William Price – více osob

Externí odkazy